Соревнования в беге на 1500 метров у мужчин на летних Олимпийских играх 2008 в Пекине проходили с 15 по 19 августа 2008 года на Пекинском национальном стадионе.

Изначально золото выиграл Рашид Рамзи из Бахрейна, но затем он был уличён в использовании запрещённого препарата и дисквалифицирован 18 ноября 2009 года.

Медалисты

Квалификация участников 
Национальный олимпийский комитет (НОК) каждой страны имел право заявить для участия в соревнованиях не более трёх спортсменов, выполнивших норматив А (3:36,60) в квалификационный период с 1 января 2007 года по 23 июля 2008 года. Также НОК мог заявить не более одного спортсмена из числа выполнивших норматив В (3:39,00) в тот же период. Квалификационные нормативы были установлены ИААФ.

Рекорды 
Данные приведены на начало Олимпийских игр.

Соревнования

Результаты

Первый раунд 
В полуфинал попадают по пять лучших спортсменов с каждого забега, плюс 4 спортсмена показавшие лучшее время, но не попавшие в пятёрку лучших.

Полуфиналы 
В полуфинал попадают по пять лучших спортсменов с каждого забега, плюс 2 спортсмена показавшие лучшее время, но не попавшие в пятёрку лучших.

Первый полуфинал 
17 августа 2008 — 21:55

Второй полуфинал 
17 августа 2008 — 22:04

Финал 
19 августа 2008 — 22:50

Примечания 

М